Грушевская сельская община (; до 2016 года — Ленинская) — объединённая территориальная община в Криворожском районе Днепропетровской области Украины с административным центром в селе Грушевка.

История 
Была образована 31 июля 2015 года путём объединения Ленинского и Токовского сельских советов Апостоловского района.

Характеристика 
Площадь 261,4 км², население 6 573 человек (2018).

Состав сельской общины 
В состав общины входят три села и четыре посёлка.

Примечания 

Общины Днепропетровской области
Криворожский район
Появились в 2015 году на Украине